«Reflexe» — чешский философско-теологический журнал. Основан в 1985 году Ладиславом Гейданеком, одним из представителей Хартии 77. Первые три номера были выпущены в форме самиздата. С 1990 года журнал издаётся официально. Публикует оригинальные статьи по философии, переводы. Каждый номер журнала содержит обзоры чешской и зарубежной философской литературы, к которым открыт свободный доступ на сайте издания.

См. также 
 Философские журналы

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Reflexe. Časopis pro filosofii a teologii»   
 Философские журналы Чехии 
 Издательский дом «Οικουμενη»

Философские журналы
Печатные издания, возникшие в 1990 году
Чешская философия